Умария:

 Умария — город в индийском штате Мадхья-Прадеш.
 Умария — округ в индийском штате Мадхья-Прадеш.